Charles Ernest baron de Bagge (1722-1791) : mécène, collectionneur d'instruments et compositeur français
Dora Ohlfsen-Bagge (1869-1948), peintre, sculptrice et médailleure australienne
 Éric Bagge (1890-1978) : architecte, décorateur, designer et dessinateur français
 Gösta Bagge (1882-1952) : homme politique et professeur d'économie suédois
 Oluf Bagge (1780-1836) : graveur d'art danois
 Peter Bagge (1957- ) : dessinateur de bandes-dessinées américain
 Samuel Bagge (1774-1814) : ingénieur suédois